Города Уругвая — список городов Уругвая с населением более 10 000 человек.

Для Уругвая характерен моноцентризм — единственным крупнейшим городом является столица страны — Монтевидео. Все остальные города страны в десятки раз меньше.

Города Уругвая

Примечания 

 
Списки:Уругвай
Уругвай